

Patronyme 
 Marguerite Genès (1868-1955) est une femme de lettres française.
 Henri Génès (1919-2005), acteur, chanteur et humoriste français.

Religion 
 Genès d'Arles ( -308), saint de l’Église catholique.
 Genès de Clermont (), évêque de Clermont-Ferrand.
 Genès de Lyon ( -678), Genest ou Génis ou Genêt, évêque de Lyon.
 Genès de Rome ( -286), comédien romain, martyr chrétien.
 Genès de Thiers (), saint et martyr chrétien.
 Genès de Châteaumeillant (), saint et martyr chrétien.

Voir aussi

Notes et références